Bolbomyia är ett släkte av tvåvingar. Bolbomyia ingår i familjen Bolbomyiidae. 

Bolbomyia är enda släktet i familjen Bolbomyiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Bolbomyia